Рагнукса — топоним на северо-западе России:
 Рагнукса (посёлок);
 Рагнукса (река).